Weiser steht für:
 Weiser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weiser, Mensch mit Weisheit
 Weiser, Hilfszeichen in einigen Musiknotationen, siehe Custos (Neume)
 A. Weiser & Sohn, Wiener Wagenfabrik
 Weiser (Film), polnischer Film von Wojciech Marczewski aus dem Jahr 2001
 Weiserstein, Grenzstein mit indirekter Kennzeichnung

Weiser ist der Name folgender Orte:
 Weiser (Idaho), Ort in Idaho, Vereinigte Staaten
 Weiser Township in North Dakota, Vereinigte Staaten
 Weiser River, Nebenfluss des Snake River, Idaho, Vereinigte Staaten